

Presentación previa 
El estadounidense Jack Sock fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El estadounidense Denis Kudla ganó el título, derrotando al uzbeko Farrukh Dustov en la final por 6-2, 6-2.

Cabezas de serie 

  Michael Russell (Segunda ronda)
  Tim Smyczek (Cuartos de final)
  Yevgueni Donskoi (Segunda ronda)
  Malek Jaziri (Segunda ronda)

  Samuel Groth (Primera ronda)
  Somdev Devvarman (Segunda ronda)
  Denis Kudla (CAMPEÓN)
  Ričardas Berankis (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Winnetka 2014